Murakami ( 村上, v překladu horní vesnice) je japonské příjmení a souvisí s následujícími věcmi, místy či lidmi:

Známí lidé s tímto příjmením 
 Haruki Murakami (* 1949), japonský spisovatel a překladatel
 Kanako Murakami (* 1994), japonská krasobruslařka
 Masanori Murakami (* 1944), japonský baseballista
 Rjú Murakami (* 1952), japonský spisovatel, filmový režisér a scenárista
 Takaši Murakami (* 1962), japonský výtvarník
 Murakami (císař) (926–967), 62. japonský císař
 Go-Murakami (1328–1368), 97. japonský císař

Japonská příjmení
Rozcestníky - příjmení